GA-8 steht für:
 Gippsland Aeronautics GA-8, ein Flugzeugtyp
 , ISO-3166-2-Code der gabunischen Provinz

GA8